Prva sezona SEHA lige je odigrana u sezoni 2011./12. Sudjelovalo je 12 klubova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovačke i Srbije. Liga je igrana u dva dijela - ligaškom i doigravanju. 
Ligaški dio je igran dvokružno (22 kola), no zbog financijskih problema pojedinih klubova i odluke vodstva lige nisu odigrane sve utakmice. Na osnovu poretka na kraju ligaškog dijela četiri najbolje momčadi su se plasirale na završni turnir četvorice (Final Four) koji je održan u Areni Zagreb. Prvakom je postala momčad Vardar PRO iz Skoplja.

Ligaški dio

Završni turnir 
Igrano u Zagrebu u Areni Zagreb 14. i 15. travnja 2012.

Poveznice 
 SEHA liga

Izvori 
 sportnet.hr, ljestvica 
 sportnet.hr, rezultati 

2011-12